

Cinema 
 The Rocket Man – film del 1954 diretto da Oscar Rudolph
 Come ho conquistato Marte (Rocketman) – film del 1997 diretto da Paul Weiland
 Rocketman – film del 2019 diretto da Dexter Fletcher

Fumetti 
 Rocket Man – treno del mare di One Piece

Musica 
 Rocket Man – canzone di Elton John del 1972
 Rocket Man – singolo dei Rockets del 1974

Personaggi 
 Rocket Man – personaggio immaginario cinematografico

Televisione 
 Rocket Man – serie televisiva del 2005